El Condado de Butte es el nombre asignado a cuatro condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Butte (California)
 Condado de Butte (Idaho)
 Condado de Box Butte (Nebraska)
 Condado de Butte (Dakota del Sur)